Ла Кодисија има више значења:

 Ла Кодисија (Тумбискатио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Кодисија (Хучике де Ферер), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику